Хинес Мората (Ginés Morata; род. 19 апреля 1945, Риоха, Испания) — испанский , специалист по биологии развития дрозофилы. Исследовательский профессор центра молекулярной биологии в Мадриде (). Иностранный член Лондонского королевского общества (2017) и Национальной академии наук США (2018). Отмечен  (1996),  (2002),  (2004), премией принца Астурийского (2007, совместно с ).

Родился в юго-восточной Испании.
Окончил Мадридский университет Комплутенсе (1968) и там же в 1973 году получил докторскую степень под началом , уже тогда начав заниматься дрозофилой. На протяжении нескольких лет являлся постдоком в  в Кембридже. Затем в 1977 году возвратился в Испанию и поступил в центр молекулярной биологии в Мадриде (), где трудится поныне, его директор в 1990—1991 гг. Руководил десятью докторскими диссертациями.
Почётный доктор Алькальского (2007) и Альмерийского (2008) университетов.

Опубликовал 115 научных статей.

Примечания

Ссылки 
 https://www.bbvaopenmind.com/en/authors/gines-morata/

Иностранные члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии принцессы Астурийской